restytucja – przywrócenie czemuś dawnego stanu
 restytucja – przywrócenie gatunku zagrożonego wyginięciem
 restytucja – zwrot skonfiskowanego mienia
 restytucja – w psychologii, dążenie do przeproszenia osoby za wyrządzoną krzywdę, aby obniżyć poczucie winy
 restytucja – w konserwacji, odtworzenie zabytku połączone z wbudowaniem oryginalnych, zachowanych elementów we właściwe im miejsca, np. Stare Miasto w Warszawie
 współczynnik restytucji (współczynnik uderzenia) – w fizyce, stosunek prędkości względnej zderzających się ciał po zderzeniu do prędkości względnej przed zderzeniem

Przypisy